Empria är ett släkte av steklar som beskrevs av Amédée Louis Michel Lepeletier och Jean Guillaume Audinet Serville 1828. Empria ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Empria